Clitarco, o Cleitarco, (; ) è il nome di due personaggi del mondo greco antico:
 Clitarco di Alessandria (fl. IV-III secolo a.C.) – storico;
 Clitarco di Eretria (fl. III secolo a.C.) – tiranno della città di Eretria, in Eubea.